Die Liste der Rugby-Union-Länderspiele zwischen Australien und Südafrika umfasst alle Pflicht- und Freundschaftsspiele zwischen den Rugby-Union-Nationalmannschaften von Australien (Wallabies) und Südafrika (Springboks).

Das erste Länderspiel zwischen Australien und Südafrika fand am 8. Juli 1933 in Kapstadt statt. Vor Beginn der professionellen Ära fanden 33 Spiele statt, von denen 23 von Südafrika und 10 von Australien gewonnen wurden. Seit Beginn der professionellen Ära fanden 59 Spiele statt, von denen 30 von Australien und 26 von Südafrika gewonnen wurden.

Seit 2000 spielen Australien und Südafrika um die Mandela Challenge Plate, seit 2012 im Rahmen der Rugby Championship.

Übersicht der Spiele

Spielbilanz

Weblinks 
 Liste auf ESPN
 Statistiken auf Rugbydata.com

Australien Südafrika
Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft
Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft